Сезон 2014/2015 — второй сезон в истории ФК «Тосно» и первый для клуба в первенстве Футбольной национальной лиги. Сезон охватывал период с 6 июля 2014 года по 30 мая 2015 года. Клуб принимал участие в двух турнирах: Первенстве ФНЛ и Кубке России.

Главные события сезона 
По итогам сезона 2013/14 ФК «Тосно», заняв первое место в зоне Запад чемпионата ПФЛ, завоевал путёвку в первенство ФНЛ — второй по рангу футбольный турнир в России. По словам Максима Левченко — одного из владельцев компании Fort Group, генерального спонсора клуба — перед командой была поставлена задача выигрыша первенства и выхода в Премьер-лигу. Для решения поставленной задачи в несколько раз был увеличен бюджет клуба, составивший примерно 300 млн рублей, и серьёзно обновлён состав (в частности, пришли имевшие опыт игры в Премьер-лиге Александр Павленко и Андрей Бочков), при этом тренер Фёдор Щербаченко, анализируя комплектование команд ФНЛ, отметил, что «состав у „Тосно“ всё же не для Премьер-лиги, пусть он и добротный». Кроме того, был подписан контракт с новым главным тренером болгарином Николаем Костовым, пришедшим из симферопольской «Таврии» (предыдущий сезон команда доигрывала под руководством начальника команды — ныне генерального директора клуба — Вячеслава Матюшенко.

С первых же туров команда стала одним из лидеров первенства ФНЛ, несколько раз возглавляла турнирную таблицу, однако с конца сентября начался спад: после нескольких поражений клуб опустился на 5-е место в чемпионате и вылетел из Кубка России, в результате чего в начале ноября Николай Костов был уволен. Несколько туров до зимней паузы команда провела под руководством тренера вратарей Кирилла Гашичева, сумевшего поднять ФК «Тосно» на 3-е место, а в декабре новым главным тренером команды стал Александр Григорян, перебравшийся в Ленинградскую область из владивостокского клуба «Луч-Энергия». По словам Григоряна, работа в ФК «Тосно» привлекла специалиста задачей вывода клуба в Премьер-лигу. Интересно, что последний матч в роли тренера «Луча» Григорян провёл как раз против «Тосно» и потерпел поражение со счётом 1:2. Вместе с Григоряном из Владивостока в ФК «Тосно» перешли тренер вратарей Геннадий Тумилович и несколько ключевых футболистов «Луча», в том числе лучший бомбардир Станислав Прокофьев. Помощником Григоряна стал Евгений Перевертайло, признанный лучшим тренером ФНЛ сезона 2012/13 за работу с калининградской «Балтикой».

Помимо смены тренерского штаба в зимнюю паузу в команда значительно усилила состав, пополнившись такими известными игроками, как Сергей Нарубин (многолетний вратарь «Амкара»), Максим Астафьев и игравший в сборной Польши Марцин Ковальчик. Однако на проходившем в Турции Кубке ФНЛ обновлённая команда заняла последнее, 16-е место, после чего Александр Григорян покинул пост, не проведя с командой ни одного официального матча. Официальной причиной отставки были объявлены «семейные обстоятельства», однако по мнению некоторых аналитиков на уход повлияли и разногласия специалиста с руководством клуба. Исполнять обязанности главного тренера стал помощник Григоряна Евгений Перевертайло, с которым впоследствии был подписан контракт, сроком действия до июня 2016 года.. По итогам этого сезона «Тосно» заняло 3 место и, проиграв оба стыковых матча «Ростову», осталось в ФНЛ.

Состав

Трансферы

Зима 2014/2015 
В заявочный лист «Тосно» вошли футболисты из числа новичков клуба: вратарь Сергей Нарубин (№ 42), защитники Марцин Ковальчик (№ 16), Евгений Зубейко (№ 22), полузащитники Гурам Тетрашвили (№ 2), Максим Астафьев (№ 80) и Азим Фатуллаев (№ 26) и нападающий Станислав Прокофьев (№ 28).
«На этом заявочная кампания нашего клуба в зимнее трансферное окно завершена», — говорится в сообщении официального сайта клуба из Ленинградской области.

Пришли

Ушли

Сетка плей-офф 
Матч за 13-16 места

Матч за 15-16 места

Примечания

Ссылки 
 
 

Тосно
Сезоны ФК «Тосно»